Hausman, Hausmann of Haussmann kan verwijzen naar:

Personen:
Hausman:
René Hausman, Belgisch striptekenaar
Hausmann:
Friedrich Hausmann, Duits mineraloog
Manfred Hausmann, Duits schrijver
Raoul Hausmann, Oostenrijks Dadaïstisch kunstenaar

Haussmann:
Elias Gottlieb Haussmann, Duits kunstschilder
Georges-Eugène Haussmann, Frans prefect, bekend van de uitbreiding van Parijs
 Valentine Haussmann (1843-1901), dochter van Georges-Eugène Haussmann

Overige:
Haussmann Saint-Lazare, een RER-station in Parijs 
Boulevard Haussmann, straat in Parijs